Соревнования по хоккею с шайбой в рамках зимних Юношеских олимпийских игр 2016 года прошли с 12 по 21 февраля на арене  в Лиллехаммере. К участию допускались юноши и девушки 2000 и 2001 годов рождения. В каждом из турниров приняло участие по пять сборных — сборная Норвегии как представитель страны-организатора и по четыре лучших сборных в соответствии с комбинированным рейтингом ИИХФ для возрастной категории до 18 лет. Также состоялись соревнования по индивидуальному мастерству среди юношей и девушек (), включавшие в себя: быстрый круг, соревнования на точность броска, ловкость катания, силу броска, точность передач и контроль шайбы. В них приняло участие по шестнадцать спортсменов, прошедших квалификационный турнир.

Призёры 

Состав юношеской сборной России:
Вратари:
 № 1 — Амир Мифтахов
 № 30 — Георгий Дубровский

Защитники:
 № 2 — Богдан Жиляков
 № 3 — Павел Купчихин
 № 5 — Антон Малышев
 № 6 — Даниил Журавлёв
 № 7 — Глеб Бабинцев
 № 12 — Ильяс Ситдиков

Нападающие:
 № 8 — Владислав Котков
 № 9 — Александр Жабреев
 № 10 — Андрей Свечников — лучший бомбардир турнира — 10 очков (6+4) в 4 матчах
 № 11 — Максим Денежкин
 № 14 — Григорий Денисенко
 № 15 — Павел Ротенберг
 № 17 — Александр Хованов (к)
 № 19 — Кирилл Нижников
 № 21 — Егор Соколов

Главный тренер — Евгений Филинов. Тренер — Игорь Ефимов

Результаты

Юноши

Групповой турнир

Плей-офф

Девушки

Групповой турнир

Плей-офф

Конкурс индивидуального мастерства

Юноши 
Итоговое положение по результатам финальной части соревнований:

Девушки 
Итоговое положение по результатам финальной части соревнований:

Примечания

Ссылки 
 Youth Olympic Winter Games Hockey
 Youth Olympic Winter Games Skills Challenge

Зимние юношеские Олимпийские игры 2016